Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michael Tebbutt e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Nicklas Kulti 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Daniel Nestor /  Cyril Suk (secondo turno)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (finale)

 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1997